L'edizione 1946 della Vtoraja Gruppa fu la 7ª della seconda serie del Campionato sovietico di calcio e vide la vittoria finale della VVS Mosca.

Stagione

Formula 
Per il primo anno il torneo fu diviso in due gironi, su base geografica: rispetto alla precedente edizione il numero di squadre aumentò sensibilmente, passando da 18 a 26: i nuovi club furono distribuiti tra i due gironi (Est e Sud); da ricordare anche la presenza della Lokomotiv Mosca, neo retrocessa.

In ciascun girone le squadre si incontravano in gare di andata e ritorno per un totale di 24 incontri per squadra; il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

Le due prime classificate si affrontavano in una finale con gare di andata e ritorno: la vincitrice veniva promossa in Pervaja Gruppa. Essendo questo l'ultimo livello del campionato, non erano previste retrocessioni.

Girone Sud

Classifica finale

Verdetti
VVS Mosca ammesso alla finale.

Risultati

Girone Est

Classifica finale

Verdetti
Piščevik Mosca ammesso alla finale.

Risultati

Finale

Verdetto
VVS Mosca promosso in Pervaja Gruppa 1947

Note

Voci correlate
Pervaja Gruppa 1946
Kubok SSSR 1946

Collegamenti esterni

Calcio nel 1946
1946